СПМ — аббревиатура.

 Союз писателей Москвы;
 Союз польской молодёжи;
 СПМ Рекорд — Студия популярной музыки «Рекорд».

Техника 
 Спектральная плотность мощности — распределение мощности сигнала в зависимости от частоты.
 Специальная пожарная машина — мобильное средство пожаротушения, созданное на базе танка Т-80.
 Средняя прилипающая мина — советская магнитная мина фугасного действия.
 Специальная полицейская машина «Тигр» —  модель российских бронированных автомобилей повышенной проходимости, предназначенных для использования в качестве транспортного средства и оперативно-служебной машины МВД.